Ілляшівська сільська рада — Вінницька область, Тростянецький район
 Ілляшівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Городницький район
 Ілляшівська сільська рада — Хмельницька область, Старокостянтинівський район